«I Can’t Explain» — песня британской группы The Who. Была издана отдельным синглом — в декабре 1964 года в США и в январе 1965 года в Великобритании.

Достигла 8 места в Великобритании (в UK Singles Chart) и 93 места в США (в Billboard Hot 100).

Автор песни — Пит Таунзенд. Продюсер записи — Шел Талми.

История 
«I Can’t Explain» была стороной «А» первого сингла, который группа издала под именем The Who — их предыдущий сингл «Zoot Suit» / «Im the Face» был издан под именем The High Numbers.

В аннотации к альбому Таунсенд отметил сходство песни с вышедшей в 1964 году песней группы Kinks «All Day and All of the Night»: «Невозможно скопировать Kinks ещё более прямолинейно, [чем здесь]. Мне нечего особенно рассказать о том, как я её написал. Она выпрыгнула у меня из головы, когда мне было 18 с половиной» ()

Премии и признание 
В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «I Can’t Explain» в исполнении группы The Who на 371 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 380 месте.

Примечания

Ссылки 

Песни 1964 года
Синглы 1964 года
Синглы 1989 года
Песни The Who
Песни Дэвида Боуи
Песни Scorpions
Синглы Decca Records
Синглы Brunswick Records